Chicoana (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
Chicoana (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië